Austriacka Formuła 3 Sezon 2003 – dwudziesty pierwszy sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2003
2003 w sportach motorowych